Рубилово — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

География 
Расположена на правом берегу реки Великая, при впадении в неё реки Щепец, в 7 км к западу от города Остров.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 292 жителя.

История 
До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Калининской волости в качестве её административного центра.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)